Оклофилията (ochlos: тълпа; philia: привличане) се отнася до тези, които се възбуждат от наличието на тълпа около тях. Това може да са оргии, в които хората са заобиколени от други, правещи секс или големи сборища, в които изпълнители и гуляйджии са полуголи и се притискат един в друг. Някои се възползват от анонимността, за да опиват съседите си.

Бележки 

Парафилии